Силкин — русская фамилия. Известные носители:
 Силкин, Александр Никитич (1902—1974) — советский мотогонщик.
 Силкин, Алексей Владимирович (род. 1977) — российский каскадёр и постановщик трюков.
 
 
 Силкин, Геннадий Рафаилович (род. 1937/1938) — советский футболист.
 
 Силкин, Сергей Николаевич (род. 1961) — советский и российский футболист и тренер.

См. также 
 Силкино